Gerardus Kuypers (1722-1798), een Nederlands gereformeerd predikant en hoogleraar
Julien Kuypers (1892-1967), de Belgische eerste voorzitter van de raad van bestuur van de BRT
Karel Kuypers (1905-1986), een Nederlands filosoof en hoogleraar

Zie ook 
Doorverwijspagina's:
Cuijpers
Cuypers
Kuijpers
Kuipers